«Кайдашева сім'я» — повість Івана Нечуя-Левицького надрукована у 1878 році.
 «Кайдашева сім'я» — 2-серійний міні-серіал, знятий за мотивами однойменної повісті Івана Нечуя-Левицького у 1993-1996 роках.